Pieni Petäjäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Petäjäsaari (ö i Joensuu), Norra Karelen, 
 Pieni Petäjäsaari (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar